Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 3-ї категорії Internationaux de Strasbourg 1999, який відбувся утринадцяте в Страсбургу (Франція) на ґрунтових кортах. Александра Фусаї і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Олена Лиховцева і Ай Суґіяма з рахунком 2–6, 7–6(8–6), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1999 Doubles Qualifying Draw
 Internationaux de Strasbourg 1999 Doubles Draw

1999
Тур WTA 1999
1999 у французькому спорті